Velhice
Rio das Velhas

Localidades

Velha (Blumenau)

Veja também
Old

Desambiguação